Die Saison 1997/98 der Oberliga Nordrhein war die 20. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die vierte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure von Bayer 04 Leverkusen mit neun Punkten Vorsprung auf Rhenania Würselen.

Die Abstiegsränge belegten die SSG 09 Bergisch Gladbach und der FV Bad Honnef. Die Amateure des KFC Uerdingen 05 zogen sich nach der Saison freiwillig aus der Liga zurück und waren somit der dritte Absteiger. 

Aus der Mittelrheinliga stieg der SCB Preußen Köln und aus der Verbandsliga Niederrhein der SV Adler Osterfeld als jeweiliger Staffelsieger auf. Aus der Regionalliga West/Südwest stiegen der Bonner SC, Rot-Weiss Essen und Germania Teveren ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 1997/98 bei f-archiv.de
 Oberliga Nordrhein 1997/98 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nordrhein 1997/98 bei weltfussball.de

1997
Fußballsaison 1997/98